Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Stępniowski – polski wydawca i oficer
 Krystian Stępniowski – polski piłkarz
 Tadeusz Stępniowski – polski historyk i oficer